Никола́й Алекса́ндрович Со́боль: Соболь, Николай Александрович (1910—1991) — советский хозяйственный деятель, чиновник, организатор промышленности.
 Соболь, Николай Александрович (1948—2013) — советский политический деятель, бригадир наладчиков Львовского автобусного завода.